Ришельевская гимназия — среднее учебное заведение (гимназия) в Одессе, образованное в 1863 году.

История 

Образованный в 1817 году Ришельевский лицей по общему уставу образовательных учений от 1828 года был разделён на 11 классов; 
к 1831 году сложилось разделение лицея на 7 гимназических (включая 1-й приготовительный) классов и 4 лицейских класса. 
По Уставу лицея от 29 мая 1837 года связь лицейских и гимназических классов осталась только в части управления их одними и теми же лицами, помещения их в одном здании и финансирования. Лицейские классы фактически стали отдельным учебным заведением, по составу и правилам весьма близким к университетам, а гимназические классы продолжили действовать на основании устава от 8 декабря 1828 года; в лицейских классах преподавали профессора, а в гимназических — учителя. 
В гимназических классах предлагалось изучать два иностранных языка из шести (в числе которых были новогреческий и итальянский), причём обязательным был французский язык. 
Число учащихся с каждым годом росло. Сначала, в 1839 году, были открыты параллельные отделения при 2, 3, 4 и 5 классах. В 1847 году число учащихся лицейской гимназии достигло 684 человек. В 1848 году в Одессе была открыта 2-я гимназия, куда были переведены все приходящие ученики. Пансионеры и полупансионеры были оставлены в лицейской гимназии, которая стала называться 1-й гимназией, но оставалась в структуре Ришельевского лицея. В результате, в 1-й гимназии оказалось 146 человек, а во 2-й — 474.

В 1863 году 1-я Одесская гимназия с пансионом была отделена от лицея и получила название Ришельевская гимназия, в память пожертвования бывшего одесского градоначальника дюка де-Ришельё на пользу просвещения. Для размещения гимназии с пансионом с мая 1863 года по 1 сентября 1866 года был нанят «каменный дом в три этажа со всеми ему принадлежащими службами» графини Стенбок-Фермор, на углу Садовой и Торговой улиц. Обучение началось 16 августа 1863 года и первые два года существенных изменений в учебно-воспитательной части не произошло. С августа 1865 года гимназия стала работать по новому Уставу, по которому она стала классической: в основу образования была положена математика и древние классические языки (латинский и греческий); обязательным оставлено изучение новых языков — французского и немецкого. В 1865 году по недостатку средств был закрыт пансион, вследствие чего гимназия стала открытым заведением и число учеников в ней очень быстро увеличилось. Это улучшило финансовое положение и в 1870 году пансион был вновь открыт. В этом же году была учреждена должность почётного попечителя, которым был избран граф М. М. Толстой.

Будни гимназии изображены в автобиографических повестях Гарина-Михайловского «Детство Тёмы» и «Гимназисты».

Директора 
В 1863 году первым исполняющим должность директора был назначен инспектор лицея Николай Иванович Белый, которого в том же году сменил Иосиф Григорьевич Шершеневич (преподаватель древних языков).

В 1864 году директором гимназии был назначен Владимир Никитич Даль, который с 1 августа 1865 года был причислен к Государственному контролю и должность директора стал исполнять коллежский асессор Виктор Исаевич Стратонов; утверждённый в должности он руководил гимназией до 1870 года. При нём, в 1866 году, гимназия переехала в новое здание: взятое внаём у И. И. Фундуклея двухэтажное здание хлебного магазина на углу Торговой и Садовой улиц, было перестроено под нужды гимназии.

С 1870 года, до утверждения нового директора, гимназией управлял окружной инспектор М. Т. Пятин. С 1871 года директором был назначен Николай Карлович Геек; с 4 августа 1873 года — Николай Николаевич Порунов; с 7 октября 1875 года — Степан Степанович Сабинин, умерший 21 сентября 1877 года.

В течение трёх месяцев должность директора исполнял бывший в 1873—1878 годах инспектором гимназии, К. Я. Белицкий. С 1 января 1878 года гимназия находилась под энергичным управлением нового директора, Константина Андреевича Пятницкого.

С 1 августа 1892 года директором гимназии был К. Я. Белицкий.

Преподаватели 

 Шершеневич, Иосиф Григорьевич — древние языки
 Пятницкий, Константин Андреевич — древние языки
 Белицкий, Карл Яковлевич — древние и немецкий языки
 Опацкий, Станислав Флорианович — древние языки (1870—1876)
 Сабинин, Степан Степанович — древние языки
 Ленц, Николай Иванович — русский язык и словесность (1857—1864)
 Кочубинский, Александр Александрович — русский язык и словесность
 Кононович, Александр Константинович — математика и физика
 Стратонов, Виктор Исаевич — история и география
 Порунов, Николай Николаевич — история и география
 Турчаковский, Климент Иванович — история и география
 Кощуг, Иван Фёдорович — естественные науки
 Шапеллон, Август Альфонсович — французский язык
 Швайкевич, Александр Харитонович — рисование (1874—?)

Выпускники 
См. также: 

 1865
 Николай Скадовский
 1867
 Александр Кононович
 1870
 Пётр Теллалов
 1871
 Николай Гарин-Михайловский
 Иван Слишинский
 1875
 Яков Бардах
 Михаил Врубель (золотая медаль)
 1879
 Александр Мануйлов (серебряная медаль)
 1883
 Александр Гуковский
 Василий Гурко
 1884
 Даниил Заболотный
 1890
 Юлий Айхенвальд
 1891
 Дмитрий Левицкий
 1892
 Евгений Буницкий
 1896
 Михаил Латри
 1897
 Владимир Воробьёв
 1899
 Всеволод Лебединцев
 Владимир Рихтер
 1904
 Леонид Гроссман (серебряная медаль)
 1907
 Андрей Гулый-Гуленко
 Владимир Мюллер
 1908
 Сергей Рубинштейн (золотая медаль)
 1909
 Антон Туркул
 1916
 Николай Рубинштейн (золотая медаль)
 1917
 Юрий Олеша (золотая медаль)

Примечания

Литература 
 Исторический очерк Ришельевской гимназии / сост. Р. Э. Заузе. — Одесса, 1881.

Одесская
История Одессы
Одесский учебный округ
Ришельевская гимназия